Leyhörn bezeichnet

 eine Landzunge im Süden der Leybucht in Ostfriesland, siehe Leyhörn
 ein Naturschutzgebiet auf dieser Landzunge, siehe Leyhörn (Naturschutzgebiet)
 ein Schiff des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, siehe Leyhörn (Schiff)